Савула — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

 Савула Марія Михайлівна (нар. 1932) — український вчений у галузі фтизіатрії, доктор медичних наук, професор.
 Савула Симеон (1853–1944) — український церковний і громадський діяч, товариш І. Франка у народній школі та в гімназії Дрогобича.
 Савула Ярема Григорович (нар. 1946) — український учений у галузі прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік-засновник АН ВШ України.

українські прізвища